Biloxi může být:

sídlo
 Biloxi (Mississippi)
 Biloxi (Texas)

kultura
 Biloxi (album), album amerického hudebníka Jimmyho Buffetta
 Biloxi Blues (hra)
 Biloxi Blues (film), filmová adaptace na stejnojmennou hru

jiné
 USS Biloxi (CL-80), loď třídy Cleveland amerického námořnictva
 Biloxi (jazyk), jazyk indiánského kmene Biloxi
 Biloxi (indiánský kmen)